Die Ghana Premier League 2022/23 ist die 63. Saison der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball. Organisiert wird die Liga von der Ghana Football Association. Die Saison startete am 10. September 2022 und soll im Juni 2023 beendet sein. Es nehmen 18 Mannschaften an dem Wettbewerb teil. Titelverteidiger ist der Asante Kotoko SC.

Teilnehmende Mannschaften

Weblinks 
 Ghana Premier League 2022/23 in der Datenbank von soccerway.com

2022 2023
Fußballsaison 2022/23
Fußballwettbewerb in Ghana